Rob Stewart peut désigner :
 Rob Stewart (1979-), réalisateur canadien ;
 Rob Stewart (1961-), acteur canadien.